Classe Soryu può riferirsi a:
 Classe Soryu  – una classe di portaerei della Marina imperiale giapponese nella seconda guerra mondiale. 
 Classe Soryu  – una classe di moderni sottomarini della Forza di autodifesa marittima giapponese